Red Hook puede estar asociado o referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Lugares
 Red Hook (Brooklyn)
 Red Hook (Nueva York)
 Red Hook (villa)
 Red Hook (Islas Vírgenes de Estados Unidos)

Otros casos 
 Redhook Ale Brewery
 The Horror at Red Hook
 Red Hook (FBI)
 Red Hook (novela de Reggie Nadelson)
 Red Hook (novela de Gabriel Cohen)
 Red Hook (película)